Der Begriff Nasenbremse bezeichnet Folgendes:

 Ein Werkzeug zur Sedierung von Pferden, siehe Nasenbremse (Veterinärmedizin)
 Eine Untergruppe der Dasselfliegen, siehe Nasendasseln
 Eine heraldische Figur, siehe Rossbremse